Fylkesvei 545 (norska: Fylkesvei 545, före 2010: Riksvei 545) går mellan Sandvikvåg i Fitjar och Leirvik i Stord i Vestland fylke. Vägen längd är 29,8 km lång. 

Innan 1 januari var vägen en riksväg, efter att förvaltningsreformen trädde i kraft har vägen status som fylkesväg.

Fylkesvägar i Vestland fylke
Fitjars kommun
Stords kommun